«Бояка́ Чико́» (полное название — ) — колумбийский футбольный клуб из города Тунха. Клуб один раз становился чемпионом Колумбии (2008 — Апертура). В 2008 и 2009 годах клуб принимал участие в Кубке Либертадорес.

История 
Клуб «Богота Чико» («Deportivo Bogotá Chicó F.C.») был образован 26 марта 2002 года в пригороде Боготы Чапинеро. В 2003 году команда стала победительницей Второго дивизиона Колумбии. Перед началом сезона 2005 клуб переехал в город Тунха и сменил название на «Бояка Чико», где Бояка — это название департамента, административным центром которого как раз является Тунха.

В 2007 году команда набрала наибольшее количество очков вслед за «Атлетико Насьоналем», выигравшим оба чемпионата Колумбии. В 2008 году клуб дебютировал в розыгрыше Кубка Либертадорес, в котором не продвинулся дальше предварительного раунда. В то же время, «Бояка Чико» выиграл свой первый чемпионский титул в Колумбии — Апертуру (Кубок Мустанга I) 2008. Это дало команде право выступить в Кубке Либертадорес 2009.

В 2016 году выступили в Лиге Агила. Большинство игр закончилось для команды поражением.

Достижения 
 Чемпион Колумбии (1): 2008-I
 Чемпион Колумбии во Втором дивизионе (2): 2003, 2017
 Финалист Кубка Колумбии (1): 2011
 Участник Кубка Либертадорес (2): 2008, 2009

Знаменитые игроки 

  Мигель Канео
  Херардо Бедойя
  Кристиан Бонилья
  Хорхе Лопес Кабальеро
  Хуан Маэча
  Эвер Паласиос
  Васон Рентерия
  Мигель Рохас
  Нестор Саласар
  Антони Тапия
  Марио Гарсия
  Эйбир Бонага

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Видеоклип, посвящённый первому чемпионству клуба

Футбольные клубы Колумбии